Петров Борис Федорович (1914—1984) — радянський віце-адмірал.
 Петров Борис Федорович (1952) — український політик, депутат Верховної Ради.